Haroldo Castelo Branco é um ex-jogador de futebol brasileiro. Jogou na década de 1950 e década de 1960 no futebol cearense nas equipes do Fortaleza, Ceará e Gentilândia. Sendo artilheiro do cearense de 1962 com 31 gols.

Ligações externas 
 Gentilândia
 Artilharia do Cearense

Futebolistas do Fortaleza Esporte Clube
Futebolistas do Ceará Sporting Club